CEV-Pokal 2018/19 steht für:

 CEV-Pokal 2018/19 (Frauen)
 CEV-Pokal 2018/19 (Männer)